Цвинге — фамилия.
 Цвинге — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Цвинге, Рэндалл Джеймс Хэмилтон (Джеймс Рэнди; 1928—2020) — американский иллюзионист, писатель и научный скептик.